Hallam est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités portant ce patronyme 
  (1869-1940), joueur anglais de cricket
 Anthony Hallam (1933-2017), géologue et paléontologue britannique
 Arthur Hallam (1811-1833), poète anglais
  (1902-1970), joueur anglais de football
  (1902-1970), joueur anglais de footb1962-2013), athlète paralympique gallois
  (1891-1965), solliciteur et postier général britannique
 Clint Hallam (né en 1951), néo-zélandais, premier greffé de la main
 , homme politique travailliste britannique
  (né en 1973), joueur anglais de cricket
 Henry Hallam (1777-1859), lord et historien britannique
 Ian Hallam (né en 1948), coureur cycliste britannique
 
  (né en 1998), joueur anglais de football
  (c. 1740-1808), acteur et directeur de théâtre américain
  (1931-2000), joueur anglais de cricket
  (1920-1997), joueur anglais de football
  (1865-1945), avocat et juge américain dans le Minnesota
 Robert Hallam (1363-1417), pseudo-cardinal anglais
 
 
  (né en 1975), joueur anglais de badminton
 , hommes de théâtre américain

Personnages de fiction 
 Frederick Hallam, personnage du roman de science-fiction Les Dieux eux-mêmes d'Isaac Asimov.

Toponyme

Hallamshire, région historique du South Yorkshire
 , village du Derbyshire

, ville de l'État de Victoria

, village du Nebraska
 Hallam, borough de Pennsylvanie

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme